Ipsberg ist der Familienname von:

 Aleksander Ipsberg (1909–1944), estnischer Bildhauer
 Karl Ipsberg (1870–1943), dessen Vater, estnischer Bauingenieur und Politiker